Adrian Ungur ha vinto l'ultima edizione nel 2014 ma si è ritirato dal tennis professionale.

In finale Holger Rune ha sconfitto Orlando Luz con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Marco Cecchinato (semifinale)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Salvatore Caruso (secondo turno)
  Hugo Dellien (semifinale)

  Federico Gaio (primo turno) 
  Tomás Martín Etcheverry (ritirato) 
  Sebastián Báez (primo turno) 
  Blaž Rola (secondo turno)

Qualificati 

  Julian Ocleppo (primo turno)
  Francesco Forti (secondo turno)

  Orlando Luz (finale) 
  Manuel Mazza (primo turno)

Lucky loser 

  Pavel Kotov (quarti di finale)

Wildcard 

  Raul Brancaccio (primo turno)
  Luca Nardi (secondo turno)

  Marco De Rossi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

San Marino Open 2021